Johannes V. Jensen kan henvise til:

 Johannes V. Jensen – dansk forfatter og modtager af Nobelprisen i litteratur
 Johannes V. Jensen (dokumentarfilm fra 1943) – dansk portrætfilm fra 1943 instrueret af Svend Methling
 Johannes V. Jensen (dokumentarfilm fra 1947) – dansk portrætfilm fra 1947 instrueret af Jørgen Roos
 Johannes V. Jensen Museet – dansk museum i Farsø fokuseret på den danske forfatter Johannes V. Jensen.